Oktet (računarstvo) - u računarstvu niz od 8 bita, sinonim za 8-bitni bajt
Oktet (glazba) - u glazbi skupina od 8 izvođača